Ниже представлен список серий 4-го сезона сериала «Полтергейст: Наследие». 4-й сезон состоял из 22-х серий. В этом сезоне появилось три новых второстепенных персонажа — Меган Торренс (актриса Тамара Горски), журналистка, с которой у Дерека Рейна возникли близкие отношения, Рид Хортон (известный британский актёр Саймон Маккоркиндейл) — бывший член «Наследия», убитый Дереком Рейном и вернувшийся с того света, чтобы отомстить «Наследию». И Миранда (юная актриса Колин Ренисон) — школьная подруга Кэт, увлеченная колдовством и магией, постоянно подвергающая Кэт смертельной опасности. Кристина Адамс (актриса Кристин Леман), которая появилась в 3-м сезоне сериала, погибает. В последней серии сезона «Зверь внутри» («The Beast Within») из пяти гробниц вырвались демоны, и чтобы уничтожить их навсегда Дерек Рейн был вынужден взорвать замок и погиб при взрыве, что поставило точку в истории сан-францисского дома.

После того, как были сняты и показаны три сезона сериала, американский кабельный оператор The Showtime Network расторг договор с производителями сериала. Весной 1998 года канал научно-фантастического кино Sci-Fi Channel и MGM Worldwide Television Group в союзе с MGM заключили соглашение, по которому Sci-Fi канал получил исключительные права на показ сериала. По заказу Sci-Fi канала был снят 4-й, последний сезон сериала. Премьера сериала в США состоялась 19 марта 1999 года. Премьера в России состоялась на федеральном канале ОРТ 10 ноября 2003 года. Канал транслировал серии поздней ночью, что не давало возможности зрителям в Москве и Московской области увидеть этот сезон, потому что канал ОРТ заканчивал вещание для Москвы и Московской области в час ночи.

В этом сезоне исполнители главных ролей — Элен Шейвер, Мартин Камминс и Дерек Де Линт выступали также в качестве режиссёров отдельных серий.

Сезон 4: 1999 год

Примечания

Ссылки 
 
 Список серий 4-го сезона телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте TV.com
 Список серий телесериала «Полтергейст: Наследие»  на сайте Epguides.com

Полтергейст: Наследие
Полтергейст: Наследие